В данном списке представлены крупнейшие города американского штата Северная Дакота.

См. также 
 Список округов Северной Дакоты

Примечания 

Северная Дакота
Города